Il doppio del torneo di tennis Chicago Grand Prix 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paul Annacone e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Mike De Palmer e Gary Donnelly 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (campioni)
 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (primo turno)

 Ken Flach /  Brad Gilbert (primo turno)
 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chicago Grand Prix 1987